Palookaville může být:
 Palookaville (album) – album Fatboy Slima z roku 2004
 Palookaville (film) – film Alana Taylora z roku 1995
 Palookaville (komiks) – komiksová série vydávaná od roku 1991